El Día Dura Más de Cien Años ( , "Y más largo que un siglo dura un día"), originalmente publicado en el Novy Mir revista literaria en 1980, es un novel escrito por el autor kirguiz Chinghiz Aitmatov.

El título de la novela 
En una introducción escrita en 1990, durante el periodo de perestroika, el autor escribió que el título original era El aro ("Обруч"), el cual fue rechazado por críticos. El título El Día Dura Más de Cien Años, tomado del poema "Días Unicos" ("единственные дни") por Boris Pasternak, utilizado para la versión de la revista (Novy Mir, #11, 1980), también fue criticado como demasiado complejo, y la primera versión de "tamaño de libro" de la novela fue impresa en Roman-Gazeta en una forma censurada bajo el título  La parada del Ferrocarril de Buranny (Буранный полустанок).

Introducción 
La novela tiene lugar sobre el transcurso de un día, el cual abarca el esfuerzo del ferrocarrilero Burranyi Yedigei para enterrar a su amigo finado Kazangap en el cementerio de Ana-Beiit ("Tumba de Madre"). Durante la trayectoria, Yedigei relata su historia personal de su vida en las estepas de Sary-Ozek  junto con piezas de folclor kirguiz. El autor explica el plazo "Saryozeks" como "Tierras Medias de Estepas Amarillas". Sary-Ozek (o en su forma rusificada "Sarozek", usada de forma intercambeable en la novela) es también el nombre de un cosmodroma (ficticio).

Además, hay una subtrama implicando a dos cosmonautas, uno estadounidense y uno soviético, quiénes hacen contacto con una forma de vida extraterrestre inteligente y viajan al planeta Lesnaya Grud' ("El seno del bosque") mientras que en una estación espacial co-operativamente manejada por los Estados Unidos y la Unión Soviética. La ubicación del sitio lanzador soviético, Sarozek-1, cercano cruce de ferrocarril de Yedigei, entrelaza la subtrama con la historia principal.

La novela comienzacon Yedigei conociendo sobre la muerte de su amigo de años, Kazangap. Todos los parientes cruciales de Kazangap han sido advertidos de su muerte inevitable, y se ha decidido el partir para enterrarle al día siguiente. Por consternación de su hijo, Sabitzhan, quién es indiferente hacia el entierro de su padre, se decide mejor recorrer el Sarozek al   cementerio Ana-Beiit para enterrar a Kazangap. La procesión prontamente se va a la siguiente mañana, y experiencias que tuvieron lugar durante la vida de Yedigei así como varias leyendas de Sarozek, son recolectadas.
Novelas rusas adaptadas al cine
Unión Soviética en 1980
Literatura en kirguís
Novelas de 1980